Chigny puede referirse a:

 Chigny, comuna francesa del departamento del Aisne.
 Chigny, comuna suiza del cantón de Vaud.
 Chigny-les-Roses, comuna francesa del departamento de Marne.